Astronomy – traccia dell'album Secret Treaties dei Blue Öyster Cult del 1974
 Astronomy – traccia dell'album Under Wraps dei Jethro Tull del 1984
 Astronomy – album dei Bleach del 2003
 Astronomy – album dei Dragonland del 2006
Astronomy – periodico statunitense divulgativo di astronomia